Life Ain't No Joke — другий мікстейп американського репера Lil Durk, виданий 19 жовтня 2012 р. Гости: DJ Moondawg, DJ Pharris, DJ Victoriouz. Наразі реліз має золотий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 199 тис. разів.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Lil Durk